Landgericht bezeichnet:
 Landgericht, in Deutschland ein Gericht zwischen Amts- und Oberlandesgericht
 Fürstliches Landgericht, in Liechtenstein
 im Schweizer Kanton Uri die beiden Gerichte erster Instanz, siehe Bezirksgericht (Schweiz)

historisch:
 im Mittelalter und im Heiligen Römischen Reich siehe Landgericht (Mittelalter)
 im Großherzogtum Hessen 1820–1879 Gerichte der ersten Instanz, siehe Landgericht (Großherzogtum Hessen)
 im Kurfürstentum Hessen 1822–1850 Gerichte der ersten Instanz, siehe Landgericht (Kurhessen)
 in Bayern, siehe Landgericht (bayerische Verwaltungseinheit)
 in Österreich und Salzburg eine Verwaltungseinheit und die dazugehörige Gerichtsbarkeit (Vorläufer des heutigen Gerichtsbezirks), siehe Landgericht (Österreich)
 im Königreich Preußen 1820 bis 1879 die Gerichte der ersten Instanz im größten Teil der Rheinprovinz.
 im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen Gerichte der zweiten Instanz, siehe Gerichte im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen

Landgericht heißen:
 Landgericht (Schwäbische Alb), eine Teilregion der Schwäbischen Alb
 Landgericht auf dem Stampe, historische Gerichtsstätte im Pfälzerwald
 Landgericht (Roman), ein Roman von Ursula Krechel aus dem Jahr 2012
 Landgericht – Geschichte einer Familie, zweiteiliger Fernsehfilm von Matthias Glasner aus dem Jahr 2017

Siehe auch:

 Landesgericht
 Altes Landgericht